Thallern heißen folgende geographische Objekte:

 Thallern (Gemeinde Krems), Katastralgemeinde der Stadt Krems in Niederösterreich
 Thallern (Gemeinde Obritzberg-Rust), Ortschaft von Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Thallern (Gemeinde Sitzenberg-Reidling), Katastralgemeinde von Sitzenberg-Reidling, Bezirk Tulln, Niederösterreich

 Freigut Thallern, dem heutigen Ortsteil von Gumpoldskirchen in Niederösterreich